Qassim steht für
 Isa Qassim (* um 1940), Ajatollah in Bahrain 
 Al-Qassim, Stadt im Irak